Le patronyme Laffon de Ladebat est porté par différentes familles.

Famille Laffon de Ladebat

Famille Peyrouton Laffon de Ladebat 

C'est un décret du  qui a permis à Gaston Peyrouton d'ajouter à son nom celui de la famille Laffon de Ladébat en tant que neveu d'André Émile Léon Laffon de Ladebat.

Notes et références 

Homonymie de patronyme